Coli steht fûr:
 Coli (Emilia-Romagna), eine Gemeinde in der italienischen Provinz Piacenza
 Balantidium coli, eine Art großer Protozoen
 Campylobacter coli, ein aerobes Bakterium
 Escherichia coli, ein gramnegatives Darmbakterium
 Melanosis coli, eine harmlose, fleckförmige Dunkelfärbung der Dickdarmschleimhaut
 Plica semilunaris coli, halbmondförmige Querfalten der Dickdarmwand
 Pneumatosis coli, Erkrankung der Darmwand
 Polyposis coli, Polypenbefall des Dickdarms
 Taeniae coli, Verstärkungen der Längsmuskelschicht der Dickdarmwand

Coli ist der Name folgender Personen:
 Bruno Coli (* 1957), italienischer Komponist
 François Coli (1881–1927), französischer Flugpionier
 Kampfname von Domingos Maria das Dores Soares, osttimoresisch-indonesischer Administrator

Siehe auch:
 Koli (Begriffsklärung)
 Colli
 Kohli